Капланы — название населённых пунктов:

Белоруссия 

Капланы — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Молдавия 

Капланы — село в Штефан-Водском районе.

Украина 

Капланы — село в Тельмановском районе Донецкой области.

См. также 

 Новые Капланы
 Каплан